Люлин може да се отнася за:
 Люлин (планина), планина в Западна България
 Люлин (Област Перник), село в Област Перник, България
 Люлин (Област Ямбол), село в Област Ямбол, България
 Люлин (хижа), туристическа хижа в Люлин планина
 Люлин (район), един от 24-те административни района на Столична община и Област София
 Люлин (квартал), жилищен комплекс в град София
 Люлин (магистрала), автомагистрала между София и Перник
 Люлин (тунел), тунел на АМ „Люлин“
 Люлин (тунел в София), тунел в София
 Люлин (виадукт), виадукт на АМ „Люлин“
 Люлин (връх), връх на остров Ливингстън, Антарктика
 ФК Люлин, футболен клуб от София
 Люлин (пивоварна), софийска пивоварна със старо име „Македония“
 Люлин (въстание), селско въстание в Китай през 1 век